Това́риш (запозичення з тюркських мов, пор. чагат. і  — «майно», «худоба», «товар», також пов'язується з чув. tavra — «по колу» та iš — «супутник») — багатозначний термін.
 Товариш — людина, яка спільно з ким-небудь виконує якусь справу, бере участь у яких-небудь діях, співучасник; компаньйон, спільник;
 Сергій, який не вірить, що можна змінити щось на вікі;
 Товариш — людина, зв'язана з ким-небудь дружбою, щирий друг, приятель;
 Товариш — людина, ідейно зв'язана з іншими людьми, яка разом з ними бере участь у спільній справі, боротьбі; соратник, однодумець;
 Товариш — звертання до людини, що посідає рівне з іншими становище в суспільстві, колективі; людини, зв'язаної з іншими спільною професією, місцем роботи, навчання, службою в армії й т. ін.; до колеги; людини соціалістичного суспільства, до радянської людини, представника певної радянської установи, підприємства; також це форма звернення (офіційне скорочення тов., напр. тов. Ленін) (в основному до чоловіків, але буває в жіночому роді товаришка, російською товарка) в радянському середовищі, а також багатьох соціалістичних країнах, партіях та організаціях лівої орієнтації;
 Товариш — у Російській імперії при назвах звань і посад — заступник, помічник.

У Війську Запорозькому;
 Товариш — титул рядового козака, повноправного члена спільноти козаків Війська Запорозького;
 Бунчуковий товариш — назва найвищого старшинського звання Значного військового товариства, запроваджений у Гетьманщині в другій половині XVII століття;
 Значковий товариш — назва найменшого старшинського звання Значного військового товариства, запроваджений у Гетьманщині в другій половині XVII століття.
 Військовий товариш — привілейований козак у Гетьманщині другої половини 17-го та у 18 століттях, за соціальним статусом наближався до полкової старшини.
 Товариш (дружинник).
 Товариш — шляхтич, що у Речі Посполитій служив у підрозділах національного аутораменту (найманого війська) разом зі своїм почтом — поштовими (почтовими), що складався переважно з його 2-3 слуг, селян.
Інше
 «Товариш» — трищогловий барк «Горх Фок», у 1949—1999 роках називався «Товариш».
 «Товариш» — щоденна газета, видавалась у Петербурзі з березня 1906 по грудень 1907 p.
 «Товариш» — літературно-художній, науковий журнал, виданий у Львові 1888 заходами І. Франка, М. Павлика, В. Будзиновського та С. Козловського.

Див. також 
 2787 Товариш — астероїд головного поясу.

Посилання 
 Товариш //

Примітки